Болетин
 Болети́н () — род грибов семейства Болетовые.
 Болетин — село в общине Маврово и Ростуша (Республика Македония).
 Болетин — село в общине Звечан, Косово, Сербия.